Caroli - uttalas [cároli] - kan syfta på:

 Caroli (köpcentrum) – ett köpcentrum i Malmö
 Carolikvarteren – en mindre del av Gamla staden i Malmö

Se även 
 Caroli församling, grensida
 Caroli kyrka, grensida